Kuha-klass kan syfta på:

Kuha-klassens minsvepare (1941)
Kuha-klassens minsvepare (1974)